По секрету всему свету:

 «По секрету всему свету» — двухсерийный телевизионный художественный фильм по мотивам «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского (1976).
 «По секрету всему свету» — книга Тараса Кинько.
 «По секрету всему свету» — песня Владимира Шаинского на слова Михаила Танича.
 «По секрету всему свету» — телесериал Романа Просвирнина (2015).
 «По секрету всему свету» —  передача  с Марком Богатыревым (2018)